Typ 82 oder Type 82 steht für:

 Typ 82 (Panzer), japanischer Transportpanzer
 Peugeot Typ 82, Automodell von Peugeot
 VW Typ 82, Automodell von Volkswagen
 Type 82, Schiffsklasse der Royal Navy, siehe Liste von Schiffen der britischen Royal Navy #Type 82 Bristol-Klasse
 Type 82, chinesischer Raketenwerfer, siehe Typ 63 (Raketenwerfer) #Varianten

Abkürzung